Mirror Lakes (engl. „Spiegelseen“) ist der Name folgender Seen:

 Mirror Lakes (Kentucky), im Bundesstaat Kentucky, Vereinigte Staaten
 Mirror Lake (Neuseeland), in der Region Southland, Neuseeland
 Mirror Lakes (Neuseeland), in der Region Southland, Neuseeland
 Mirror Lake (New York), im Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten